Rybine, Rybin (masculin ; ) ou Rybina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Maksim Rybine (1981-), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Rybin (1943- ), médecin et explorateur russe.
 Volodymyr Rybine (1980-) coureur cycliste ukrainien.

Patronyme russe